Pachale ist der Familienname folgender Personen:

 Hanka Pachale (* 1976), deutsche Volleyballspielerin
 Maja Pachale (* 1979), deutsche Volleyballspielerin
 Jörg Pachale (* 1968), Diplom-Informatiker
 Siegfried Pachale (* 1949), deutscher Diskuswerfer